Арванген () — бывший округ в Швейцарии. Центр округа — город Арванген.

Округ входил в кантон Берн. С 1 января 2010 года вошёл в состав нового округа Обераргау. Занимал площадь 154 км². Население 41 186 чел. Официальный код — 0202.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Упразднённые округа Берна